Förkortningen PMR har flera betydelser:
 Lagringsmetod för hårddiskar, se Perpendicular Magnetic Recording
 Kommunikationsradio, se Privat Mobil Radio
 Приднестро́вская Молдáвская Респýблика, Pridnestrovskaja Moldavskaja Respublika, Dnestriska Moldaviska Republiken (Pridnestrovie), se Transnistrien
 Inflammation i muskler, se Polymyalgia rheumatica
 Plant Micro-Reserves, ett koncept för att bevara och sköta växtpopulationer av hotade arter (startade 1990-1994 i Valencia, Spanien)